Edison Schröder (Porto Alegre, 1955 - 1993) foi um artista visual brasileiro.

Biografia 
Edison teve sua formação nos Estados Unidos onde morou entre 1966 e 1981. 

De volta a Porto Alegre liga-se a artistas de sua geração como Rogério Nazari, Carlos Wladimirsky, Mário Rhönelt e Milton Kurtz, entre outros. Participou da segunda edição de OS NOVOS, Porto Alegre e São Paulo e de Elis 19 de janeiro, Porto Alegre, ambas no Espaço Cultural Yázigi. 

Participou como artista selecionado do Salão de Arte da UFSM em 1983, de exposição coletiva em Porto Alegre com William Seewald, Frantz, Guido Goulart na galeria de arte do Banco Europeu em 1985, e do 10° Salão Carioca de Arte em 1986. 
Como artista-teórico, tornou-se por sua irreverência, uma figura polêmica no meio artístico de Porto Alegre. A performance se repete no Rio de Janeiro, para onde se transfere em 1986 e passa a conduzir a partir de 1989 grupos de estudos com Fernando Cocchiarale, Ligia Canongia, Wally Salomão, Manfredo Souzanetto, entre outros. Retorna a Porto Alegre no final de 1993 onde vem a falecer. Sua obra permanece desconhecida apesar da grande potência e sintonia com as questões surgidas a partir de movimentos artísticos dos anos oitenta, como a transvanguarda italiana e o neo-expressionismo alemão. O Estudio Dezenove no Rio de Janeiro mantém um núcleo de referência de sua Obra que pode ser vista em http://estudiodezenove.carbonmade.com  

Pintores do Rio Grande do Sul